Katabasis (chrześcijaństwo)
 Katabasis – muzyczna figura retoryczna
 Katabaza – topos literacki